Giotto peut faire référence à:

 Giotto di Bondone (1267 - 1337), peintre italien
 Parente di Giotto, élève du précédent
 Campanile de Giotto, tour d'église à Florence
 Giotto, une sonde spatiale
 Giotto, marque de produits univers créatif